Erhaltungszustand steht für:
 Erhaltungsgrad, Grad der Abnutzung eines Gegenstandes
 Erhaltungszustand (Naturschutz), Grad der Gefährdung von Arten und Lebensräumen
 Günstiger Erhaltungszustand (Wolfspopulation), lebensfähige Population bei Wölfen